Die 1. Divisjon 1990 war die 46. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 28. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 28. April 1990 und endete am 7. Oktober 1990.

Es war die letzte Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Ab der kommenden Saison wurde dieser Name von der zweithöchsten Spielklasse übernommen. Die oberste Spielklasse erhielt den Namen Tippeligaen.

Modus 
Zwölf Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Der Zehntplatzierte und damit Drittletzte musste zusätzlich Relegationsspiele gegen die beiden Zweiten der 2. Divisjon (Gruppe A und B) um den Klassenerhalt absolvieren.

Saison 
Die Saison war sehr ausgeglichen (es gab insgesamt sieben Mannschaften, die mindestens ein Mal den ersten Platz innehatten), keine Mannschaft konnte sich mehr als drei Punkte von den anderen absetzen. Die meiste Zeit führte Tromsø IL die Tabelle an, oft nur aufgrund der besseren Tordifferenz. Erst drei Spieltage vor Schluss übernahm dann Rosenborg Trondheim die Tabellenspitze und wurde schließlich zum sechsten Mal Meister.

Rosenborg gewann ebenfalls den Pokalwettbewerb in diesem Jahr und sicherte sich somit das Double. Die beiden Aufsteiger Fyllingen IL und Strømsgodset IF konnten die Klassen halten.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Relegation 
Lillestrøm konnte sich in den Relegationsspielen gegen die Tabellenzweiten der Gruppe A und B der zweiten Liga durchsetzen und verblieb damit in der höchsten Spielklasse im norwegischen Fußball.

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1990

Fußballsaison 1990
Eliteserien-Saison (Fußball)